Osoby o tym nazwisku:
 Ana Kalandadze – gruzińska poetka
 Ann Kalandadze – gruzińska siatkarka